Prolom est un toponyme qui peut désigner :
Prolom, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Karlovo, oblast de Plovdiv ;
Prolom, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.